Вади́м Ио́сифович Бо́гиев (; род. 27 декабря 1970 года в городе Цхинвал, Южная Осетия) — российский борец, чемпион Олимпийских игр в Атланте. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (1996).

Биография 
Родился 27 декабря 1970 года в городе Цхинвал, Южная Осетия в осетинской семье. Окончил цхинвальскую школу №6. Борьбой начал заниматься с 10 лет, первым тренером был Тимур Санакоев, который обучил Вадима всем азам вольной борьбы. В последующие годы он тренировался у Маргиева Анатолия Хазбиевича. После победы на Олимпиаде в Атланте Вадим решил оставить большой спорт в возрасте 26 лет. Женат, воспитывает пятерых детей: три сына и две дочери.

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион (1996)
 Трёхкратный чемпион Европы (1994, 1995, 1996)
 Обладатель Кубка мира в Москве (1992)
 Чемпион России в Москве (1993)
 Двукратный победитель турнира серии Гран-при «Иван Ярыгин»
 Чемпион мира среди молодёжи в Улан-Баторе (1989)
 Победитель первенства мира среди юношей в Австрии (1988)
 Чемпион Европы среди молодежи в Польше (1988)
 Победитель молодежного первенства СССР (1988)

Награды и звания 
 Орден Дружбы (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Богиев Вадим
 Биография на wrestrus.ru
 
 

Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы России по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы лёгкого веса